Слово Бонг может иметь следующие значения:
 Бонг — устройство для курения каннабиса или табака.
 Бонг — одно из графств Либерии. 
Фамилия
 Бонг, Гаэтан (род. 1988) — камерунский футболист.
 Бонг, Ричард Айра (1920—1945) — американский лётчик-истребитель, участник Второй мировой войны.